Ishino ():
 Allyse Ishino (* 1988, Santa Ana), uma ginasta estadunidense
 Mako Ishino (; * 1961, Ashiya), uma cantora e atriz japonesa
 Ryūzō Ishino (; * 1962), um ator de voz japonês 

Sobrenomes da língua japonesa
Desambiguação